Pueblano – abitanti di La Puebla de Montalbán
Pueblano – abitanti di La Pueblanueva